Nagy Kornél (Pécs, 1993. január 16. –) dombóvári  kőfaragó, önkéntes tűzoltó, amatőr sportegyesület alapító, a DURA Dombóvári Esszperantó Barátok nem regisztrált civil szervezet pártoló tagja.

Életútja
Alapiskoláit a dombóvári Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Művészeti Iskolájában végezte. A Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban érettségizett 2012-ben. 2013-ban kőfaragó, műköves és épületszobrász szakmát szerzett Budapesten az OKTÁV Továbbképző Központban. Szakmai gyakorlatát apai nagyapjánál Nagy Jenő (kőfaragó)-nál töltötte. 2013-2019 között a Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságán volt állományban. 2015-ben a Steinmetz Bt. (Nagy Kőfaragó) ügyvezetője lett. Fő tevékenysége síremlékek készítése műkő, mészkő, márvány és gránit anyagokból. Egyéb tevékenysége: műkő- vázák, járdák, lábazatok, ablakpárkányok, kerítések, balusztrádok, kémény-fedkövek; konyhapultok. 2021-ben továbbképzés keretén belül elsajátította a beton csiszolás, fényezés technológiáját a Klindex Hungary Kft. képzésének keretén belül.

Civil tevékenysége
Jó kapcsolatot ápol a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesülettel, a dombóvári Fekete István Múzeummal.

Eszperantó tevékenysége
2012 óta a DURA Dombóvári Eszperantó Barátok pártoló tagja, részt vesz a DURA által indított Kőbefújt plakátok 2007 emléktábla projektben.

Sport tevékenysége
 létrehozta a Nagy Kőfaragó Dombóvári FC - 2019
 kerettagja a Dombóvári Labdarúgó Klubnak (DLK) - 2020
 rendszeresen részt vesz tűzoltó sportrendezvényeken

Tagsága
 DURA Dombóvári Eszperantó Barátok - 2012
 Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - 2021
 Nagy Kőfaragó FC - 2019
 Dombóvári Labdarúgó Klub (DLK) - 2020

Galéria

Magyarországon

Felújítások

Emléktáblák

Egyéb

Külföldön

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek
 Tűzoltás
 Dombóvár emléktábláinak listája
 Magyar vonatkozású eszperantáliák listája
 Dombóvár közterületein található művészeti alkotások listája

Dombóváriak
1993-ban született személyek
Élő személyek